Termenul „Ludwigsburg” se poate referi la:

 Ludwigsburg oraș în Baden-Württemberg
 Ludwigsburg (district)
 Residenzschloss Ludwigsburg, cetate (rezidență)